La sigla FSC puede referirse a los artículos de Wikipedia que se indican a continuación:

 Fabryka Samochodów Ciężarowych w Lublinie (FSC w L), fabricante polaco de automóviles.
 Flujo sanguíneo cerebral, cuantificación del volumen sanguíneo que llega al cerebro.
 Forest Stewardship Council (Consejo de Administración Forestal),  organización no gubernamental de acreditación y certificación.
 Fundación Salud y Comunidad, organización no gubernamental española con proyección internacional.
Fiber Optic System Communication, equipo de fibra óptica de sincronía